Keule steht für

 Keule, eine Schlagwaffe
 Keule (Fleisch), Teil des Hinterbeins von Tieren bei der Fleischproduktion
 Keule (Heraldik), eine Wappenfigur
 Keule (Jongliergerät), Gerät in Artistik und Rhythmischer Sportgymnastik
 Keule (Band), ein Berliner Pop-/Rock-Duo
 Keule (Rapper), ein Rapper der Hip-Hop-Gruppe 257ers
 Keule (Album), Album von Udo Lindenberg (1982)
 eine Richtcharakteristik bei Antennen und Mikrofonen
 ein Berliner Dialektwort für den kleinen Bruder, siehe Berliner Dialekt #Sprechbeispiele
 Röhrige Keule, Pilzart

Siehe auch:
 Keulung
 Keulen
 Coyle